Занаревский — фамилия. 

Известные носители:

 Занаревский, Аполлон Гаврилович — Георгиевский кавалер; майор; № 8530; 26 ноября 1850.
 Занаревский, Фёдор Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8445; 26 ноября 1850.